Pagten kan henvise til:
 Pagten (julekalender) − en tv-julekalender, sendt på DR 1 i 2009 og genudsendt i 2013
 Pagten (film fra 2003) − en kortfilm af Heidi Maria Faisst fra 2003
 Pagten (film fra 2021) − en spillefilm af Bille August fra 2021